Гекатей ( «гека́тин», «посвящаемый Гекате») — древнегреческое имя:

 Гекатей Милетский — древнегреческий историк и географ
 Гекатей Абдерский — древнегреческий историк и философ
 Гекатей (тиран Кардии) — тиран Кардии во второй половине IV века до н. э., приближённый Александра Македонского и Анипатра.
 Гекатей (царь синдов) — царь синдов в IV веке до н. э.

Топонимы:
 Гекатей  — кратер на видимой стороне Луны.